Il doppio del Generali Ladies Linz 1994 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1994.

Evgenija Manjukova e Leila Meskhi erano le detentrici del titolo e hanno battuto in finale 6–2, 6–2 Åsa Svensson e Caroline Schneider.

Teste di serie
 Evgenija Manjukova /  Leila Meskhi (campionesse)
 Laura Golarsa /  Mary Pierce (quarti di finale)
 Isabelle Demongeot /  Christina Singer (quarti di finale)
 Radka Bobková /  Petra Langrová (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Generali Ladies Linz 1994